est la formule brute de plusieurs isomères.
 acridine, numéro CAS 
 phénanthridine, numéro CAS